Chenay (Deux-Sèvres)
 Chenay (Marne)
 Chenay (Sarthe)

Desambiguações de topônimos